Roggenbuck ist der Familienname folgender Personen:
 Carsten Roggenbuck, Musikproduzent
 Ellen Roggenbuck (* 1956), deutsche Juristin, Richterin am Bundesgerichtshof
 Helene Roggenbuck (1914–1995), deutsche Widerstandskämpferin und Historikerin